Hamiltonian (engl. für Hamilton-Funktion) steht für:

 Hamilton-Funktion, klassische Physik und theoretische Mechanik
 Hamilton-Funktion (Kontrolltheorie), Theorie der optimalen Steuerung
 Hamilton-Funktion (Regelungstheorie), Mathematik
 Hamilton-Operator, Quantenmechanik
 Hamiltonsche Mechanik

Siehe auch:

 Hamilton